KVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di King Cove (Alaska) (Stati Uniti)